Die Fußball-Oberliga Westfalen 1991/92 war die 14. Spielzeit der Oberliga Westfalen. Die Meisterschaft sicherte sich zum dritten Mal der Vorjahresabsteiger Preußen Münster mit zwei Punkten Vorsprung auf die punktgleichen Mannschaften VfR Sölde, Titelverteidiger SC Verl und Arminia Bielefeld. In der Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga waren die Münsteraner jedoch ohne Chance. Mit nur einem Punkt wurden die Preußen Letzter in der Gruppe 3 und verpassten dadurch den Aufstieg. Vizemeister Sölde qualifizierte sich für die Amateurmeisterschaft und belegte den vierten Platz in der Nordgruppe. Einziger sportlicher Absteiger war das abgeschlagene Schlusslicht 1. FC Recklinghausen. Der ASC Schöppingen, im Vorjahr noch Vizemeister, zog sich aus finanziellen Gründen zurück. Aus der Verbandsliga stiegen die SpVg Brakel, die Amateure von FC Schalke 04 und SG Wattenscheid 09 sowie die Sportfreunde Siegen auf. Die Oberliga Westfalen spielte in der Saison 1992/93 mit 18 Mannschaften.

Teilnehmer 
Für die Spielzeit 1991/92 haben sich folgende Vereine sportlich qualifiziert:
 der Absteiger aus der 2. Bundesliga 1990/91:
 Preußen Münster
 die verbleibenden Mannschaften aus der Oberliga Westfalen 1990/91:
 SC Verl 
 ASC Schöppingen 
 VfR Sölde 
 Borussia Dortmund Amateure 
 Arminia Bielefeld 
 1. FC Recklinghausen 
 VfL Bochum Amateure 
 TuS Paderborn-Neuhaus 
 SpVg Beckum 
 SpVgg Erkenschwick 
 Rot-Weiß Lüdenscheid  
 SpVg Marl 
 DSC Wanne-Eickel
 die Aufsteiger aus den beiden Staffeln der Verbandsliga Westfalen 1990/91:
 FC Gütersloh (Staffel 1)
 VfL Gevelsberg (Staffel 2)

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste

Zuschauer 

In 240 Spielen kamen 324 395 Zuschauer ( 1 352 pro Spiel) in die Stadien.

Größte Zuschauerkulisse
15 600 Preußen Münster – Arminia Bielefeld

Niedrigste Zuschauerkulisse
80 Borussia Dortmund Amateure – DSC Wanne-Eickel
80 1. FC Recklinghausen – Borussia Dortmund Amateure

Relegation zur Oberliga 
In der Relegation sollten der 14. der Oberliga Westfalen Rot-Weiß Lüdenscheid und die Vizemeister der beiden Verbandsligastaffeln SpVg Brakel und SG Wattenscheid 09 Am. teilnehmen. Am 24. Mai 1992 besiegte Wattenscheid Brakel mit 1:0. Die anderen Spiele sollten am 28. und 31. Mai 1992 ausgetragen werden, wurden jedoch abgesetzt. Grund dafür war der Rückzug des ASC Schöppingen, der zunächst die Rückstufung in die Bezirksliga beantragte, vom Verband allerdings in die Kreisliga A eingruppiert wurde. Die Schöppinger legten daraufhin Protest ein, dem am 23. Mai 1992 stattgegeben wurde. Dadurch galt Lüdenscheid als Absteiger und Beckum sollte als neuer Drittletzter an der Relegation teilnehmen.

Eine neue Relegationsrunde mit Beckum war bereits terminiert. Um jedoch weiteren Protesten vorzubeugen entschied sich der westfälische Verband am 30. Mai 1992, die Relegationsrunde abzusagen. Neben dem ASC Schöppingen sollte nur der Tabellenletzte 1. FC Recklinghausen absteigen. Darüber hinaus wurde entscheiden, dass beide Vizemeister der Verbandsliga aufsteigen. Damit spielte die Oberliga Westfalen in der Saison 1992/93 mit 18 Mannschaften.

Literatur 
 Hardy Grüne: Enzyklopädie des deutschen Ligafußballs. Band 2: Bundesliga & Co. 1963 bis heute. 1. Liga, 2. Liga, DDR Oberliga. Zahlen, Bilder, Geschichten. AGON Sportverlag, Kassel 1997, ISBN 3-89609-113-1, S. 222.
 Kicker-Sportmagazin: Jahrgang 1992, Olympia-Verlag GmbH,

Weblinks 
 Oberliga Westfalen 1991/92 bei Westfalenkick.de

1991
Fußballsaison 1991/92